Владимир Ануфриевич Букиевский (23 февраля 1953, Москва, СССР) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1973).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Спартак» Москва. Брат-близнец Виктора Букиевского. В большой футбол попал раньше брата, так как в отличие от него учился в технологическом институте в Тарасовке и избежал службы в армии.

В 1971 году попал из ДЮСШ в команду «Спартака», где играл на протяжении 8 лет. В 1980—1981 проходил армейскую службу в ЦСКА. В 1982 году вернулся в «Спартак», следующий год отыграл в «Локомотиве».

В 1984 году уехал в расположение группы советских войск в Германии. Играл за немецкие команды 3-го дивизиона оберлиги из Хеннигсдорфа и Шмёквитца (Берлин).

Вернувшись в Россию, в 1993 году выступал за клуб ТРАСКО. В 2001 году работал тренером щёлковского «Спартака». Играет в матчах ветеранов.

Достижения 
Чемпионат СССР:
 Чемпион (1979)
 Серебряный призёр (1974)
 Бронзовый призёр (1982)

Ссылки 
 Интервью sovsport.ru (2012)
 Интервью sport-express.ru (2002)

Футболисты СССР
Футболисты России
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК ФШМ
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса